San Mauronto di Douai (†702), abate, co-patrono della città francese di Douai, celebrato il 5 maggio;
 San Mauronto (o Maurone) di Marsiglia (†780), vescovo di Marsiglia, celebrato il 21 ottobre.